Cacamatzin ou Cacama peut se reporter à :

 Cacamatzin, un dirigeant de la ville de Texcoco
 Cacamatzin (tlacochcalcatl), un fils de Tlacaelel